Категории педагогики — понятия, которые составляют основу педагогической науки, и изучаются как разделы педагогики.

Основные категории педагогики 
У разных педагогов нет единого мнения на тот счёт, какие понятия педагогики являются категориями, а какие нет, поэтому в разных источниках можно встретиться с различными классификациями.

Практически везде категориями педагогики считаются:
 Образование
 Обучение
 Воспитание

Очень часто в качестве категорий педагогики указываются:
 Социализация
 Дидактика
 Развитие
 Формирование

Л. М. Кадцын, проводя обширный анализ педагогической литературы, формулирует следующую иерархическую структуру педагогических категорий:

 1. Педагогическая деятельность
 2. Воспитание, Обучение, Образование
 3. Педагогическая система
 4. Педагогический процесс

При этом он отмечает, что при определении категориального аппарата педагогики следует отделять называемые некоторыми учеными «общенаучные категории и понятия, которые используются в разных областях научного знания и не отражают специфику деятельности педагогической». К их числу автор относит категории «развитие», «формирование», «социализация», «взаимодействие».

Ссылки 
 Категориально-понятийный аппарат педагогики
 Категории педагогики
 Кадцын Л. М. Педагогическая деятельность и педагогический процесс: учебное пособие/ Л. М. Кадцын. Екатеринбург: ГОУ ВПО «РОС.гос. проф. -пед. ун-т», 2008. 185 с.

Педагогика